Câmara peut désigner :

Patronyme 

 Tomás Júlio Leal da Câmara (1876-1948), dessinateur portugais ;
 Dom Hélder Câmara (1909-1999), évêque catholique brésilien ;
 Jaime de Barros Câmara (1894-1971), prélat brésilien, archevêque de Rio de Janeiro.

Toponyme 

 
Patronyme portugais
Patronyme brésilien